SASL ( — простой уровень аутентификации и безопасности) — это фреймворк (каркас) для предоставления аутентификации и защиты данных в протоколах на основе соединений. Он разделяет механизмы аутентификации от прикладных протоколов, в теории позволяя любому механизму аутентификации, поддерживающему SASL, быть использованным в любых прикладных протоколах, которые используют SASL. Фреймворк также предоставляет слой защиты данных. Для использования SASL протокол включает команду для идентификации и аутентификации пользователя на сервере и для опциональной защиты переговоров последующей интерактивности протокола. Если это используется в переговорах, то слой безопасности вставляется между протоколом и соединением.

В 1997 Джон Гардинер Майерс (John Gardiner Myers) написал изначальную спецификацию SASL (RFC 2222) при университете Карнеги-Меллона (Carnegie Mellon University). В 2006 году этот документ утратил силу после введения RFC 4422, под редакцией Алексея Мельникова (Alexey Melnikov) и Курта Зейлинга (Kurt Zeilenga).

Механизмы SASL 
Механизмы SASL реализуют серию запросов и ответов. Определенные SASL механизмы включают:

 «EXTERNAL», используется, когда аутентификация отделена от передачи данных (например, когда протоколы уже используют IPsec или TLS);
 «ANONYMOUS», для аутентификации гостевого доступа (RFC 4505);
 «PLAIN», простой механизм передачи паролей открытым текстом. PLAIN является заменой устаревшему LOGIN ;
 «OTP», механизм одноразовых паролей. OTP заменяет устаревший механизм SKEY;
 «SKEY», система одноразовых паролей (устаревший);
 «CRAM-MD5»;
 «DIGEST-MD5»;
 «NTLM»;
 «GSSAPI»;
 GateKeeper (& GateKeeperPassport), разработана Microsoft для MSN Chat;
 «KERBEROS IV» (устаревший).

Семейство механизмов GS2 поддерживает произвольные GSSAPI механизмы в SASL. Это сейчас стандартизовано в RFC 5801.

Протоколы, для которых используется SASL 
По состоянию на 2012 год, протоколы, поддерживающие SASL, включают:
 ACAP
 AMQP
 BEEP
 IMAP
 IMSP
 IRC (с IRCX, TS6 или IRCv3 SASL расширением )
 LDAP
 libvirt
 ManageSieve (RFC 5804)
 memcached
 POP
 RFB protocol используется в VNC
 SMTP
 Subversion's «svn» протокол
 XMPP
 Apache Thrift

См. также 
 TLS
 Dovecot

Примечания 

Аутентификация
Стандарты Интернета
Криптографические протоколы
Фреймворки